MDY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Naval Air Facility Midway Islands Henderson Field, Midway Island (Hawaii), Stati Uniti
 mdy – codice ISO 639-3 della lingua maale (Etiopia)